Месть:
 Месть — вредящие действия, произведённые из побуждения ответить на реальную или мнимую несправедливость, причинённую ранее.
 М-200 «Месть» — советская дизель-электрическая подводная лодка.

См. также 

 Страшная месть (значения)
 Вендетта (значения)
 Мста
 Revenge (рус. месть)